

Toponyme 

 Unadilla, une ville située en Géorgie ;
 Unadilla, une ville située dans le Nebraska.
 Dans le comté d'Otsego, dans l'État de New York :
 Unadilla, ville,
 Unadilla, un village situé dans la ville homonyme.

Homonymie de toponyme